Imię to i nazwisko noszą m.in.:
 Janusz Pawłowski (1932–2011) – były minister pracy
 Janusz Pawłowski (1936–2020) – filmowiec, autor zdjęć
 Janusz Pawłowski (ur. 1959) – judoka